Эрика Буркарт (, ,  – , ) – швейцарская писательница, писала на немецком языке.

Биография
Отец – путешественник, охотник и писатель, автор записок о Южной Америке; мать – учительница. Эрика в течение 10 лет тоже работала в сельской школе. Путешествовала по Европе. С 1956 года занималась только литературой. До конца жизни жила в доме своей семьи, прежде принадлежавшем  настоятелю  монастыря в Мури (отец держал в нём гостиницу).

Муж – швейцарский писатель Эрнст Хальтер (род. 1938).

Произведения

Книги стихов
 Темная птица/ Der dunkle Vogel, 1953
 Sterngefährten, 1955
 Bann und Flug, 1956
 Дух полёта/ Geist der Fluren, 1958
 Спасённая земля/ Die gerettete Erde, 1960
 Mit den Augen der Kore, 1962
 Я живу/ Ich lebe, 1964
 Die weichenden Ufer, 1967
 Fernkristall, Ausgewählte Gedichte, 1972
 Die Transparenz der Scherben, 1973
 Das Licht im Kahlschlag, 1977
 Очевидец. Избранные стихотворения/ Augenzeuge, Ausgewählte Gedichte, 1978
 Die Freiheit der Nacht, 1982
 Sternbild des Kindes, 1984
 Минута молчания/ Schweigeminute, 1988
 Ich suche den blauen Mohn, Pflanzengedichte, 1989
 Die Zärtlichkeit der Schatten, 1991
 Stille fernster Rückruf, 1997
 Медленное движение/ Langsamer Satz, 2002
 Ortlose Nähe, 2005
 Geheimbrief, 2009
 Geheimbund der Stille - ein Lyrik-Abtausch aus 15 Jahren, (mit Mischa Vetere), 2010
 Das späte Erkennen der Zeichen, 2010
 Nachtschicht / Schattenzone, (mit Ernst Halter), 2010

Проза
 Морена/ Moräne, Roman, 1970
 Jemand entfernt sich, Erzählungen, 1972
 Rufweite, 1975
 Der Weg zu den Schafen, Roman, 1979
 Игры сознания/ Die Spiele der Erkenntnis, 1985
 Das Schimmern der Flügel, 1994
 Grundwasserstrom. Aufzeichnungen, 2000
 Die Vikarin, 2006

Признание
Премии Дросте (1957), Конрада Фердинанда Мейера (1961),  Pro Argovia (1964), Готфрида Келлера (1992), Большая Шиллеровская премия (2005) и многие другие награды. Носила почетный титул сенатора кантона Аргау.

Стихи Буркарт переведены на многие языки, среди её переводчиков на французский – Анна Перье, Филипп Жакоте, Жан-Ив Массон.

На её стихи писали музыку Готтфрид фон Айнем, Герд Кюр и др. композиторы.

Публикации на русском языке
 Из современной швейцарской поэзии. М.: Прогресс, 1981
Однажды я была птицей…/ Пер. и вступление  Е.Соколовой

Литература
 Vogt-Baumann F. Von der Landschaft zur Sprache. Die Lyrik von Erika Burkart. Zürich; München:  Artemis, 1977, ISBN 3-7608-0437-3.
 Rudin-Lange D. Erika Burkart: Leben und Werk. Zürich: Juris, 1979
 Ackermann A. Moor, Urwald und Wirtshaus: Erika Burkarts Rede und Schrifträume.// Ein neuer Aufbruch? 1991-2001. Die Deutschschweizer Literatur nach der 700-Jahr-Feier./ Dorota Sosnicka, Malcolm Pender (Hrsg.).  Würzburg: Königshausen & Neumann, 2012, ISBN 978-3-8260-4906-4, S. 59-81.

Ссылки
Фонд Эрики Буркарт в Швейцарском литературном архиве 
Фонд Эрики Буркарт в Швейцарской национальной библиотеке 
Биография, библиография на сайте Culturactif 

Писательницы Швейцарии
Поэты Швейцарии
Лауреаты премии Шиллера (Швейцария)